Calçada pode referir-se a:

 Passeio ou calçada — caminho para pedestres
 Calçada portuguesa — tipo de revestimento em pedra  tipicamente português
 Calçada (Salvador) — bairro da cidade brasileira de Salvador da Bahia
 Calçadão — forma de pavimentação de praças ou ruas pedonais